Castiglionesi – abitanti di Castiglion Fibocchi
Castiglionesi – abitanti di Castiglion Fiorentino
Castiglionesi – abitanti di Castiglione (Provenza-Alpi-Costa Azzurra)
Castiglionesi – abitanti di Castiglione Chiavarese
Castiglionesi – abitanti di Castiglione Cosentino
Castiglionesi – abitanti di Castiglione Falletto
Castiglionesi – abitanti di Castiglione Marittimo
Castiglionesi – abitanti di Castiglione Messer Marino
Castiglionesi – abitanti di Castiglione Messer Raimondo
Castiglionesi – abitanti di Castiglione Olona
Castiglionesi – abitanti di Castiglione Tinella
Castiglionesi – abitanti di Castiglione Torinese
Castiglionesi – abitanti di Castiglione Vara
Castiglionesi – abitanti di Castiglione a Casauria
Castiglionesi – abitanti di Castiglione d'Adda
Castiglionesi – abitanti di Castiglione d'Intelvi
Castiglionesi – abitanti di Castiglione d'Orcia
Castiglionesi – abitanti di Castiglione d'Otranto
Castiglionesi – abitanti di Castiglione dei Pepoli
Castiglionesi – abitanti di Castiglione del Genovesi
Castiglionesi – abitanti di Castiglione del Lago
Castiglionesi – abitanti di Castiglione della Pescaia
Castiglionesi – abitanti di Castiglione della Valle (Marsciano)
Castiglionesi – abitanti di Castiglione delle Stiviere
Castiglionesi – abitanti di Castiglione di Garfagnana
Castiglionesi – abitanti di Castiglione di Ravenna
Castiglionesi – abitanti di Castiglione di Sicilia
Castiglionesi – abitanti di Castiglione in Teverina